

Sigle 

 Automatic Gain Control (elettronica, telecomunicazioni) – controllo automatico del guadagno
 Automatic Gap Control (elettromeccanica, macchine) – controllo automatico dell'apertura (p.e. nei laminatoi)

Biologia 

 AGC – codone del codice genetico a cui corrisponde la serina

Codici 

 AGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Allegheny County di Pittsburgh (Stati Uniti d'America)
 agc – codice ISO 639–3 della lingua agatu

Ferrovie 
 AGC – Autorail Grande Capacité, treno automotore Diesel costruito da Bombardier in associazione con Alstom

Geologia 

 AGC – Argille del Cigno, sintema stratigrafico degli Abruzzi

Programma spaziale Apollo 

 AGC – Apollo Guidance Computer, computer di bordo utilizzato all'interno del LEM per le manovre di allunaggio